Grampiany (, ) – pasmo górskie w Szkocji
 The Grampians – pasmo górskie w Australii
 The Grampians – pasmo wzgórz w Nowej Zelandii

Zobacz też 
 Grampian – dawny region administracyjny Szkocji (1973–1996)